World Doubles Championships został rozegrany w dniach 25 listopada – 1 grudnia 1988 roku na nawierzchni dywanowej w hali w Tokio. Tytułu miały bronić Claudia Kohde-Kilsch i Helena Suková, lecz nie wystartowały w rozgrywkach. Pod ich nieobecność turniej wygrały Katrina Adams i Zina Garrison, które pokonały w finale najwyżej rozstawione Gigi Fernández i Robin White.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 World Doubles Championships 1988 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
1988 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio